Виктор Алексеевич Ефимов:
 Ефимов, Виктор Алексеевич (род. 1948) — российский публицист, ректор СПбГАУ.
 Ефимов, Виктор Алексеевич (1921—2002) — учёный-металлург, академик НАН Украины.